5-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 1 по 15 июня 1962 года в Сантьяго (Чили) с участием 4 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Перу, Чили.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 1 июня: Бразилия — Чили 3:0 (15:5, 15:0, 15:7).
 8 июня: Перу — Чили 3:-.
 9 июня: Бразилия — Аргентина 3:0.
 11 июня: Перу — Аргентина 3:2 (14:16, 15:11, 11:15, 15:5, 15:13).
 14 июня: Аргентина — Чили 3:0 (15:3, 15:10, 15:6).
 15 июня: Бразилия — Перу 3:0 (15:10, 15:13, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Амарилис, Дива, Энедина, Эунисе, Элга, Лусия, Мария Алисе, Марило, Маргарида, Марта Миралья, Вера Трезсико, Валми. Тренер — Адолфо Гильерме.

 : Вельпе, Роман, Санчес, Ногерси, Раджо, Пинедо, …

 : Арройо, Сьюдад, Мальонетти, Сунига, Лопес, Висконти, …

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1962 год в волейболе